Mondiali 1989 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1989:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1989 – 40ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1989 – 6ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1989 – 27ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1989 – 41ª edizione

Calcio a 5 
Campionato mondiale di calcio a 5 1989 – 1ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1989 – 22ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1989 – 21ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1989 – 19ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1989 – 86ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1989 – 62ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1989 – 34ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1989 – 40ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1989 – 31ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1989 – 11ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1989 – 10ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1989 – 3ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1989 – 25ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1989 – 14ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1989 – 53ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1989 – 29ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1989 – 13ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1989 – 16ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1989 – 41ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1989 – 41ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1989 – 33ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1989 – 26ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1989 – 9ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1989 – 34ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1989 – 79ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1989 – 81ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1989 – 28ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1989 – 31ª edizione

Polo 
Campionato mondiale di polo 1989 – 2ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1989 – 17ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1989 – 38ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1989 – 30ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1989 – 37ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1989 – 14ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1989 – 2ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1989 – 26ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1989 – 62ª edizione maschile e 3ª femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1989 – 18ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1989 – 2ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1989 – 9ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1989 – 40ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1989 – 23ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1989 – 35ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1989 – 15ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1989 – 1ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1989 – 10ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1989 – 6ª edizione